Північний автовокзал — назва автовокзалів деяких міст світу.

 Північний автовокзал (Муріно)
 Північний вокзал (Кишинів)
 Північний автовокзал (Донецьк)
 Північний автовокзал (Єкатеринбург)
 Північний (автовокзал, Брюссель)
 Північний (автовокзал, Уфа)